Halasi Béla (1853–1915) operaénekes (bariton), igazgató
 Halasi Béla (1887–1965) közgazdász
 Halasi Béla (1923) labdarúgó (Bp. Dózsa)